RevConnect är ett fildelningsprogram som är en omgjord version av DC++, med ett par ganska stora förbättringar. Den absolut största förbättringen är att man kan ladda ner samma fil från flera personer samtidigt, vilket inte har varit möjligt tidigare.

Fria fildelningsprogram
Fildelningsprogram